Violetta Villas – pierwszy dwunastocalowy longplay Violetty Villas, wydany w 1966 roku. Zawiera utwory wcześniej nagrane i wydane na singlach i czwórkach. Utwory „Do Ciebie Mamo”, „Granada”, „Ave Maria No Morro”, „Józek” i „Spójrz Prosto W Oczy” należą do największych hitów artystki, znajdują się na większości z licznych składanek z jej przebojami. Album został zremasterowany i ponownie wydany na CD przez Polskie Nagrania w 2002 roku.

Lista utworów – LP (Pronit SXL0328) 
Strona A

Strona B

Lista utworów – LP (Pronit PLP0041) 
 Reedycja z 1986 roku.
Strona A

Strona B

Lista utworów – CD (ACD0670) 
 Remasterowana wersja albumu wydana w 2002 roku przez wytwórnię Andromeda.

Linki zewnętrzne 
 Okładka

Albumy Pronitu
Albumy Violetty Villas
Albumy muzyczne wydane w roku 2002

Albumy muzyczne wydane w roku 1966